Беловодье () — село в Карсунском районе Ульяновской области. Входит в состав Горенского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Сура в месте впадения в неё р. Беловодка.

История 
Деревня Белая вода упоминается в Писцовой книге.

При создании в 1780 году Симбирского наместничества, село Беловодье, крещёной мордвы, вошло в Котяковский уезд. С 1796 года — в Карсунском уезде Симбирской губернии. 

С отменой Крепостного права в 1861 году, часть жителей деревни основала новую деревню  Александровка.

В 1864 году деревня Беловодье, на Саранском коммерческом тракте, по правому берегу реки Суры, во 2-м стане Карсунского уезда Симбирской губернии.

Церковно-приходское попечительство (школа) открыто в 1899 году. В 1900 году в сельце Беловодье строится новый храм. Первая церковь сгорела в начале XIX века. 

До объединения сельсоветов село было центром Беловодского сельсовета, куда входили также деревни Татарская Голышевка, Ростислаевка, Александровка и село Красносурское.

Население 

Жители села преимущественно татары (42 %) и мордва (32 %).

В 1780 году в селе жило: 249 ревизских душ.

В 1864 году в деревне в 89 дворах жило: 458 мужчин и 477 женщин.

На 1900 год в сельце Беловодье (при речке Беловодке, в 2 вер.; н. м.) в 179 дворах: 717 мужчин и 731 женщин.

Инфраструктура 
В 1996 г. в Беловодье действовали средняя школа, детский сад и дом культуры. В 1997 году колхоз «Пятилетка» был преобразован в СПК «Сура».

Достопримечательности 

 Родник «Чайный колодец».

Примечания 

Населённые пункты Карсунского района